Чарльз Монро «Чарли» Хоаг (, 19 июля 1931, Талса, штат Оклахома, США — 8 марта 2012, Канзас-Сити, штат Миссури, США) — американский баскетболист, чемпион Олимпийских игр в Хельсинки. В 1952 году стал чемпионом NCAA в составе «Канзас Джейхокс».

Спортивная карьера 
Выступал за команду «Канзас Джейхокс», которая в 1952 году выиграла чемпионат Национальной ассоциации студенческого спорта. Канзасцы стали основой сборной США, выигравшей золото Олимпийских игр в Хельсинки (1952). Однако, сам Хоаг, прежде всего, рассматривался как игрок в американский футбол, выступая в конференции All-Big Eight. По окончании Олимпиады спортсмен получил серьезную травму и завершил карьеру.

После окончания колледжа работал страховым брокером.

Ссылки 
 Charlie Hoag 
 Former KU Star Charlie Hoag Dies

 

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Родившиеся в Талсе
Умершие в Канзас-Сити (Миссури)
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)